

Biografia
Di origini ebraiche, figlio di militanti del Partito Comunista, passati poi della sinistra liberal per protesta contro il patto Molotov-Ribbentrop, Lerner si è laureato con Bachelor of Arts in fisica alla Columbia University di New York; è anch'egli un attivista politico: ha partecipato alle marce da Selma a Montgomery promosse da Martin Luther King, alle grandi proteste degli studenti della Columbia nel 1968 e di recente ad Occupy Wall Street assieme a un gruppo socialista. È inoltre membro di vari movimenti per i diritti civili come quello per gli immigrati nel New Jersey, e spesso dedica dei capitoli alle sue idee - dirette contro l'establishment politico, religioso e culturale - all'interno delle opere di divulgazione scientifica. Egli è un sostenitore della separazione tra scienza e filosofia religiosa che vede però incarnate, anche involontariamente, perfino da esponenti della cosmologia maggioritaria scientifica.

Ha scritto il libro Il Big Bang non c'è mai stato (1991) e pubblicato numerosi articoli specialistici, in sostegno alla cosmologia non standard di Hannes Alfvén.

Nel 1994 e nel 2001 è stato collaboratore della NASA nella ricerca di nuovi propellenti.

Con i suoi colleghi e collaboratori, gli iraniani Hamid Yousefi e Morteza Habibi ha lanciato l'iniziativa "Fusion for Peace", volta a raggiungere una tecnica di economica fusione fredda, in alternativa al petrolio e alle guerre per esso.

Scritti
 Il big bang non c'è mai stato (The Big Bang Never Happened: A Startling Refutation of the Dominant Theory of the Origin of the Universe), 1991, traduzione di Marina Bianchi, prima edizione italiana 1994, ristampa settembre 2008, ISBN 9788822001979, pp. 496, edizioni Dedalo

Pubblicazioni scientifiche
Lerner ha all'attivo circa 600 articoli e pubblicazioni tra cui i seguenti.
 Magnetic vortex filaments, universal scale invariants, and the fundamental constants, (Dec 1986) IEEE Transactions on Plasma Science, vol. PS-14, Dec. 1986, p. 690-702
 Magnetic self-compression in laboratory plasmas, quasars and radio galaxies. I., Laser and Particle Beams, 1986, Vol. 4, Part 2, p. 193 - 213 
 Plasma model of microwave background and primordial elements - an alternative to the big bang, Laser and Particle Beams, (ISSN 0263-0346), vol. 6, Aug. 1988, p. 457-469. 
 Galactic model of element formation, IEEE Transactions on Plasma Science (ISSN 0093-3813), vol. 17, April 1989, p. 259-263. 
 Radio absorption by the intergalactic medium, Astrophysical Journal, Part 1 (ISSN 0004-637X), vol. 361, Sept. 20, 1990, p. 63-68.
 COBE confounds the cosmologists, Aerospace America (ISSN 0740-722X), vol. 28, March 1990, p. 38-43.
 Hubble probes the plasma universe, Aerospace America (ISSN 0740-722X), vol. 29, June 1991, p. 36-39.
 Prediction of the submillimeter spectrum of the cosmic background radiation by a plasma model, IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 18, Feb. 1990, p. 43-48. 
 On the Problem of Big Bang Nucleosynthesis, Astrophysics and Space Science, Volume 227, Issue 1-2, pp. 145–149. May 1995
 The Case Against the Big Bang Progress in New Cosmologies, con Halton Arp et al, eds., Plenum Press (New York), 1993 
 Confirmation of radio absorption by the intergalactic medium, Astrophysics and space science, 1993, vol. 207, no1, pp. 17–26 
 An Alternative Explanation Of The COBE Data, 1994, IEEE International Conference on Plasma Science Date: 6-8 Jun 1994
 Intergalactic radio absorption and the cobe data, Astrophysics and Space Science, Volume 227, Numbers 1-2 / May, 1995 
 Force-free magnetic filaments and the cosmic background radiation, (Dec 2002) IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 20, no. 6, p. 935-938. 
 Two World Systems Revisited: A Comparison of Plasma Cosmology and the Big Bang Plasma Science, IEEE Transactions on Volume 31, Issue 6, Dec. 2003 Page(s): 1268 - 1275 
 Evidence for a Non-Expanding Universe: Surface Brightness Data From HUDF March 21, 2006—Volume 822, pp. 60–74, 1st Crisis in Cosmology conference
 Do Local Analogs of Lyman Break Galaxies Exist?, con R. Scarpa e R. Falomo, The Astrophysical Journal, Volume 668, Issue 1, Page 74–80, Oct 2007

Note

Voci correlate
 Cosmologia del plasma

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Cosmologi statunitensi
Attivisti statunitensi
Studenti della Columbia University
Ebrei statunitensi
Socialisti
Fisici statunitensi del XX secolo
Fisici statunitensi del XXI secolo